Victor Plantevin (1900-1983), homme politique français
 Joseph Plantevin (1923-1993), officier général français
 Jean-Bernard Plantevin (1950), auteur-compositeur-interprète français